Мивоки, Miwok, Miwuk, Mi-Wuk, Me-Wuk — общее название нескольких групп индейцев Северной Калифорнии, говорящих на различных языках мивокской группы утийской семьи. Слово Miwok означает «люди» на их языках.

Подгруппы 
В рамках мивокского этноса выделяются 4 культурно-географические группы:
 Мивоки равнин и сьерры — :en:Plains and Sierra Miwok: от западных склонов и подножий Сьерра-Невады, долины Сакраменто, долины Сан-Хоакин и до дельты рек Сакраменто и СанХоакин.
 Прибрежные мивоки — :en:Coast Miwok: от современного округа Марин и до округа Сонома.
 Озёрные мивоки — :en:Lake Miwok: бассейн озера Клир-Лейк в округе Лейк.
 Мивоки залива — :en:Bay Miwok: округ Контра-Коста.

Культура 
До контакта с европейцами в 1769 году мивоки традиционно занимались охотой и собирательством, жили небольшими группами без централизованной власти.

В целом мифология и предания мивоков очень похожи на мифологию других народов Северной Калифорнии. Мивоки верили в души людей и животных, и считали души животных своими предками. Богом-творцом и тотемным предком племени они считали Койота.

В 1770, по оценкам А. Крёбера, насчитывалось около 500 озёрных мивоков, 1500 прибрежных мивоков, 9000 мивоков равнин и сьерры, и в целом около 11 000 человек, хотя он не принял в расчёт мивоков залива. Согласно переписи 1910 г. было насчитано всего 670 мивоков в целом, а по переписи 1930 г. — 491.

Археология 
В 2008 г. в округе Калаверас в Калифорнии были обнаружены артефакты возрастом около 5 тыс. лет, предположительно относящиеся к предкам мивоков. В соответствии с Законом о защите и репатриации могил коренных американцев предполагается в последующем совершить торжественное перезахоронение артефактов.

Примечания

Литература 
 Access Genealogy: Indian Tribal records, Miwok Indian Tribe. Retrieved on 2006-08-01. Main source of «authenticated village» names and locations.
 Barrett, S.A. and Gifford, E.W. Miwok Material Culture: Indian Life of the Yosemite Region. Yosemite Association, Yosemite National Park, California, 1933. ISBN 0-939666-12-X
 Cook, Sherburne. The Conflict Between the California Indian and White Civilization. Berkeley and Los Angeles, CA: University of California Press, 1976. ISBN 0-520-03143-1.
 Kroeber, Alfred L. 1925. Handbook of the Indians of California. Washington, D.C: Bureau of American Ethnology Bulletin No. 78. (Chapter 30, The Miwok); available at Yosemite Online Library.
 Silliman, Stephen. Lost Laborers in Colonial California, Native Americans and the Archaeology of Rancho Petaluma. Tucson, AZ: University of Arizona Press, 2004. ISBN 0-8165-2381-9.

Ссылки 

 California Historical Society:The First Californians, The Miwok
 Native Tribes, Groups, Language Families and Dialects of California in 1770 (map after Kroeber)
 Tribe information from Angel Island State Park
 U.S. Bureau of Indian Affairs

Индейцы Калифорнии
Народы США
Калифорнийская долина